Россия на XXVIX всемирной летней Универсиаде, которая проходит с 19 по 30 августа 2017 года в городе Тайбэй, Китайский Тайбэй.

Награды

Примечания 

Страны на летней Универсиаде 2017 года
Спорт в России в 2017 году